Protagrotis är ett släkte av fjärilar. Protagrotis ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Protagrotis